Filip 5. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Filip 5. af Makedonien (221-179 f.Kr.)
 Filip 5. af Frankrig (1293-1322)
 Filip 5. af Spanien (1683-1746)